Ла Калаверна има више значења:

 Ла Калаверна (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Калаверна, Ла Кањада (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Калаверна (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику